|-
| (6001) Фалес (Thales) ||  || 11 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6002) 1988 RO || 1988 RO || 8 сентября 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|  ||  || 2 ноября 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 11 декабря 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6005) 1989 BD || 1989 BD || 29 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6006) Анаксимандр (Anaximandros) ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6007) Биллэванс (Billevans) ||  || 28 января 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 30 января 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6009) Yuzuruyoshii ||  || 24 марта 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6010) Lyzenga || 1990 OE || 19 июля 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (6011) Tozzi ||  || 29 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6012) Уильяммёрдок (Williammurdoch) ||  || 22 сентября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6013) Andanike || 1991 OZ || 18 июля 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6014) Chribrenmark ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6015) Пауларегу (Paularego) ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6016) Carnelli ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6018) Pierssac ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6019) Телфорд (Telford) ||  || 3 сентября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6020) Миямото (Miyamoto) ||  || 30 сентября 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6021) 1991 TM || 1991 TM || 1 октября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6022) Jyuro ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6023) Цуясима (Tsuyashima) ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6024) Отяномидзу (Ochanomizu) ||  || 27 октября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
| (6025) Наотосато (Naotosato) ||  || 30 декабря 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (6026) Ксенофан (Xenophanes) ||  || 23 января 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 23 сентября 1993 || Сайдинг-Спринг || Гордон Гаррэдд
|-
|  ||  || 11 марта 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6029) Edithrand || 1948 AG || 14 января 1948 || Сан-Хосе || E. Wirtanen
|-
| (6030) Zolensky ||  || 7 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6031) Рёкан (Ryokan) ||  || 26 января 1982 || Кисо || Х. Косай, К. Фурукава
|-
| (6032) Нобель (Nobel) || 1983 PY || 4 августа 1983 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
|  ||  || 24 сентября 1984 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6034) 1987 JA || 1987 JA || 5 мая 1987 || Озеро Текапо || Алан Гилмор,  Памела Килмартин
|-
| (6035) Citlaltépetl || 1987 OR || 27 июля 1987 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
| (6036) Вайнберг (Weinberg) ||  || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6037) 1988 EG || 1988 EG || 12 марта 1988 || Паломар || Джефф Алу
|-
| (6038) 1989 EQ || 1989 EQ || 4 марта 1989 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6039) Парменид (Parmenides) || 1989 RS || 3 сентября 1989 || Верхний Прованс || Эрик Эльст
|-
|  ||  || 24 февраля 1990 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6041) Ютеркилиян (Juterkilian) || 1990 KL || 21 мая 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6042) Чеширкэт (Cheshirecat) ||  || 23 ноября 1990 || Якиимо || A. Натори, Т. Урата
|-
| (6043) Орочс (Aurochs) ||  || 9 сентября 1991 || Такане || С. Отомо
|-
| (6044) Хаммер-Пургшталь (Hammer-Purgstall) ||  || 13 сентября 1991 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 11 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 13 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 10 октября 1991 || Паломар || P. Rose
|-
|  ||  || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6049) Тода (Toda) || 1991 VP || 2 ноября 1991 || Китами || А. Такахаси, К. Ватанабэ
|-
| (6050) Миваблок (Miwablock) || 1992 AE || 10 января 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (6051) Анаксимен (Anaximenes) ||  || 30 января 1992 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (6052) Junichi ||  || 9 февраля 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 30 января 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (6054) Гиберти (Ghiberti) || 4019 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6055) Брунеллески (Brunelleschi) || 2158 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6056) Донателло (Donatello) || 2318 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6057) Роббиа (Robbia) || 5182 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (6058) Карлнильсен (Carlnielsen) ||  || 7 ноября 1978 || Паломар || Элеанор Хелин, Шелте Бас
|-
| (6059) Дифенбах (Diefenbach) || 1979 TA || 11 октября 1979 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6060) Доудлебы (Doudleby) || 1980 DX || 19 февраля 1980 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 20 сентября 1981 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6062) Веспа (Vespa) || 1983 JQ || 6 мая 1983 || Андерсон-Меса || Н. Томас
|-
| (6063) Ясон (Jason) || 1984 KB || 27 мая 1984 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6064) Голасовице (Holasovice) ||  || 23 апреля 1987 || Клеть || А. Мркос
|-
| (6065) Chesneau || 1987 OC || 27 июля 1987 || Паломар || Элеанор Хелин, Скотт Данбэр
|-
| (6066) Hendricks ||  || 16 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
|  ||  || 28 августа 1990 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6068) Бранденбург (Brandenburg) ||  || 10 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (6069) Чеволани (Cevolani) ||  || 8 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (6070) Рейнланд (Rheinland) ||  || 10 декабря 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6071) Sakitama ||  || 4 января 1992 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (6072) Hooghoudt || 1280 T-1 || 25 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс 
|-
| (6073) 1939 UB || 1939 UB || 18 октября 1939 || Турку || Ирьё Вяйсяля
|-
| (6074) Бехтерева (Bechtereva) || 1968 QE || 24 августа 1968 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (6075) Зайцев (Zajtsev) ||  || 1 апреля 1976 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (6076) Плавец (Plavec) || 1980 CR || 14 февраля 1980 || Клеть || Л. Брожек
|-
| (6077) Месснер (Messner) || 1980 TM || 3 октября 1980 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6078) Burt ||  || 10 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (6079) Gerokurat ||  || 28 февраля 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6080) Lugmair ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6081) Cloutis ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (6082) Тимирязев (Timiryazev) ||  || 21 октября 1982 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (6083) Janeirabloom ||  || 25 сентября 1984 || Андерсон-Меса || Брайан А. Скифф
|-
| (6084) Бэском (Bascom) || 1985 CT || 12 февраля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6085) Fraethi ||  || 25 сентября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (6086) Врхлицкий (Vrchlický) || 1987 VU || 15 ноября 1987 || Клеть || Зденка Ваврова
|-
| (6087) Lupo || 1988 FK || 19 марта 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (6088) Hoshigakubo || 1988 UH || 18 октября 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (6089) Izumi ||  || 5 января 1989 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (6090) 1989 DJ || 1989 DJ || 27 февраля 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (6091) Mitsuru ||  || 28 февраля 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6092) Johnmason || 1990 MN || 27 июня 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (6093) Макото (Makoto) ||  || 30 августа 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6094) Hisako ||  || 10 ноября 1990 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (6095) 1991 UU || 1991 UU || 18 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 29 октября 1991 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (6097) Коисикава (Koishikawa) ||  || 29 октября 1991 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (6098) Mutojunkyu ||  || 31 октября 1991 || Кусиро || М. Мацуяма, К. Ватанабэ
|-
| (6099) Saarland ||  || 30 октября 1991 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (6100) Kunitomoikkansai ||  || 9 ноября 1991 || Дайник || А. Сугиэ
|}